Sisu eller SISU kan avse

 Sisu (begrepp) – finländskt begrepp som betecknar bland annat fysisk och andlig kraft, seg uthållighet, envis ihärdighet, energi, kampvilja
 Sisu Auto – finsk fordonstillverkare
Sisu Terminal Systems – tidigare finskt verkstadsföretag
 Sisuviina - finskt brännvinsmärke
 Sisu (lakrits) - finsk lakrits

SISU
 SISU - sammanslutning av pensionerade professorer och högre ämbetsmän i Uppsala, grundad 1955, se Societas intellectualis seniorum Upsaliensis
 SISU - ett forskningsinstitut, grundat 1984, nedlagt 1999, se Svenska institutet för systemutveckling
 SISU Idrottsutbildarna – svenska idrottsrörelsens studieförbund. grundat 1985
 SISU - en organisation för sociala uppfinningar, grundat 1987, nedlagt under 90-talet, se Svenska institutet för sociala uppfinningar

Fartyg
 Sisu (torpedbåt, 1917) – motortorpedbåten 
 Sisu (isbrytare, 1939) – isbrytaren 
  Sisu (isbrytare, 1976) – isbrytaren 
 Sisu II – var ett tidigare namn på isbrytaren Tarmo (isbrytare, 1907)